Karīmābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāzehābād-e Karīmābād, ort, Kurdistan, 
 Karīmābād-e Ayāghchī, ort, Kurdistan, 
 Karīmābād-e Ābnīl, ort, Kerman, 
 Karīmābād-e Anşārī, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar